

Cinema 
 La truffa del secolo (Carbone) – film del 2017 diretto da Olivier Marchal

Combustibili 
 Carbone – combustibile fossile
 Carbone – tecnologia per la produzione di energia elettrica dalla combustione del carbone
 Carbone vegetale (carbone di legna o carbone artificiale) – combustibile prodotto dal processo di carbonizzazione della legna

Geografia 
 Carbone – comune italiano della provincia di Potenza

Persone 
 Benito Carbone – calciatore italiano
 Domenico Carbone (Carbonara Scrivia, 16 luglio 1823 – Firenze, 20 marzo 1883) – patriota e scrittore italiano
 Ernesto Carbone – politico italiano
 Francesco Carbone (1350-1405) – cardinale italiano 
 Francesco Carbone (1762-1820) – ufficiale dell'Esercito del Regno di Napoli
 Francesco Carbone (1980) – calciatore italiano
 Giovanni Bernardo Carbone – pittore italiano
 nome di due consoli della Repubblica romana
 Gneo Papirio Carbone (console 113 a.C.)
 Gneo Papirio Carbone (console 85 a.C.)
 Guglielmo Carbone – cardinale della Chiesa cattolica
 Paolo Carbone – giornalista sportivo italiano
 Rocco Carbone – scrittore italiano
 Salvatore Carbone – artista salentino
 Salvatore Carbone – rugbista argentino
 Tito Carbone – calciatore italiano
 Tito Carbone – medico italiano
 Vira Carbone – giornalista e conduttrice televisiva italiana

Altro 
 Carbone attivo – carbone (minerale o vegetale) trattato in modo da ottenere un materiale assorbente
 Carbone animale – carbone ottenuto dalla combustione di ossa di animali ed utilizzato come filtro adsorbente
 Carbone – prodotto dolciario

Pagine correlate 
 Carboni

Altri progetti